Der Dubai-Marathon (offizieller Name Standard Chartered Dubai Marathon nach dem Hauptsponsor, der Standard Chartered Bank) ist ein mit dem IAAF Gold Label ausgezeichneter Marathon in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ausgetragen wird er seit Januar 2000 in Dubai. 2018 liefen sieben Männer unter 2:05 Stunden, mehr als jemals zuvor in einem einzelnen Marathonrennen. Zum Wettbewerb gehört auch ein 10-km-Lauf.

Start und Ziel der Läufe sind am Zabeel Park. Während die Strecke des 10-km-Laufs aus zwei Runden auf der 2nd Zabeel Road besteht, geht es für die Marathonläufer zunächst zur Küste des Persischen Golfs, die nach ca. 5 km erreicht wird. Entlang des Strandes von Jumeirah verläuft der Kurs nun kerzengerade, bis kurz hinter dem Wild Wadi Water Park, dem Jumeirah Beach Hotel und dem Burj al Arab der Wendepunkt am Madinat Jumeirah erreicht wird. Von dort geht es dieselbe Strecke zurück zum Ausgangspunkt. Die Zeitmessung erfolgt per ChampionChip.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:03:34 h, Getaneh Molla (ETH), 2019
 Frauen: 2:17:08 h, Ruth Chepngetich (KEN), 2019

Damit rangiert der Dubai-Marathon, mit 4:20:42 h, auf der Liste der schnellsten Marathonveranstaltungen (ermittelt durch Addition der Streckenrekorde) auf Platz 6 weltweit.

Siegerliste

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Dubai-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Dubai-Marathon auf marathonguide.com mit Läuferkommentaren (englisch)

Einzelnachweise 

Marathon
Leichtathletikwettbewerb in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Marathon
Erstveranstaltung 2000